Лев Моисеевич Клячко:
 Клячко, Лев Моисеевич (1873—1934) — русский литератор, журналист.
 Клячко, Лев Моисеевич (1855—1913) — известный петербургский врач-терапевт, которому принадлежала т. н. дача Клячко в Сестрорецке.